Le championnat du monde d'échecs féminin de 1996 a été remporté par la Hongroise Susan Polgar, qui a battu la championne sortante Xie Jun dans le match pour le titre. Polgar demandait la citoyenneté américaine à l'époque.

Tournoi interzonal 1993 
Dans le cadre du processus de qualification, un tournoi interzonal a été organisé à Jakarta en juillet et août 1993, avec les meilleurs joueuses de chaque zone FIDE. 39 joueuses y ont participé, les sept premières étant qualifiées pour le tournoi des candidates (Sofieva a été éliminée après un barrage contre Cramling et Foisor). Pour la deuxième fois, l'Interzonal s'est déroulé sous la forme d'un tournoi à 13 rondes selon le système suisse.

Tournoi des candidates 1994-95 
Les sept qualifiés du tournoi interzonal ont été rejoints par les deux finalistes du tournoi précédent, Ioseliani et Polgar. Ces neuf joueuses ont disputé un double tournoi à la ronde à Tilburg en septembre 1994, dont les deux premières places étaient qualifiées pour la finale afin de déterminer le challenger. Polgar et l'ex-championne Chiburdanidze. La finale a été jouée à Saint-Pétersbourg en mars 1995 et a été dominée par Polgar qui a remporté le match 5½-1½ sans perdre une seule partie.

 {| class="wikitable" style="text-align:center"
|+Finale des candidates 1995
!
!1
!2
!3
!4
!5
!6
!7
!Total
|-
| align="left" |
|½
| style="background:black; color:white" |½
|0
| style="background:black; color:white" |0
|½
| style="background:black; color:white" |0
|0
|1½
|-
| align="left" |
| style="background:black; color:white" |½
|½
| style="background:black; color:white" |1
|1
| style="background:black; color:white" |½
|1
| style="background:black; color:white" |1
|5½
|}

Match de championnat 1996 
Le match de championnat s'est joué à Jaén en 1996 et, comme le tournoi des candidates. Il a été dominé par Polgar qui a gagné 6 parties (contre 2) et a finalement battu la championne Xie Jun par quatre points. La rencontre était prévue pour 16 matchs, mais s'est terminée prématurément, lorsque Polgar a atteint 8,5 points. L'organisateur a apparemment menacé d'infliger une amende aux deux joueuses après les matchs nuls des parties 2 et 3.

Notes et références 

Championnat du monde féminin d'échecs
Echecs feminin